ou U-121 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale :
 L'Unterseeboot 121, un sous-marin de type UE 2, a été construit en 1918 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale et qui s'est rendu à la France pour être coulé comme cible le .
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
 UB-121, un sous-marin de type UB III lancé en 1918 et qui s'est rendu en 1918.
 L'Unterseeboot 121, un sous-marin de type II.B a été construit en 1940 et a participé à la Seconde Guerre mondiale et qui a été sabordé le  à la suite de l'opération Regenbogen.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940